Colltort comú, espècie d'ocell de la família dels pícids.
 Colltort gorja-roig, espècie d'ocell de la família dels pícids.
 Castell de Colltort, castell situat entre Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau (Garrotxa).
 Sant Iscle de Colltort, antic veïnat al municipi de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).